Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Дарья Сергеевна Снигур (; 27 марта 2002) — украинская теннисистка, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдона-2019).

Биография 
С 2017 года занималась в киевской Международной теннисной академии.

В 2019 году достигла ряда успехов в юниорских соревнованиях, в частности дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и одержала победу в Уимблдонском турнире, обыграв в финале американку Алексу Ноэль. Журналисты отмечали агрессивный и непредсказуемый стиль игры Снигур, несмотря на не слишком сильную подачу.

После сезона 2019 года завершила юниорскую карьеру.

В 2022 году впервые успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата США, дебютировав в основной сетке турнира Большого шлема. Сумела добраться до второго раунда турнира, обыграв в первом матче Симону Халеп в трёх партиях.

С 2022 года живёт в Варшаве. Тренируется у Ларисы Савченко-Нейланд.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Финалы юниорских соревнований на турнирах Большого шлема

Одиночный разряд: 1 титул

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Украины
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек